Flughafen Stockholm steht für: 

 Flughafen Stockholm/Arlanda
 Flughafen Stockholm/Bromma
 Flughafen Stockholm-Skavsta
 Flughafen Stockholm-Västerås